Vork is een woord met verschillende betekenissen, die veelal betrekking hebben op een gesplitst of vertakt voorwerp, of op een keuze:

Huishoudgerei 
 Vork (bestek), een deel van het couvert
 Frietvorkje, bestek voor het eten van friet
 Vleesvork, keukengerei

Gereedschappen 
 Hooivork, twee- of drietandig landbouwgereedschap
 Mestvork, een meestal viertandig stuk landbouwgereedschap met korte steel
 Pitchfork (golf),  een hulpmiddel bij golf om de green te herstellen
 Stemvork, een hulpmiddel om een muziekinstrument te stemmen
 Telefoonvork, elektronica die in geluidsstudio's gebruikt wordt
 Furket of fourquet, een (soms gevorkte) stok om een musket te ondersteunen

Onderdelen 
 Voorvork, een onderdeel van een fiets
 Achtervork, een onderdeel van een fiets

Hefgerei 
Het hefgedeelte van:
 Vorkheftruck
 Hoogbouwtruck
 Reachtruck
 Pompwagen
 Meeneemheftruck, een heftruck die achter een vrachtwagen kan worden bevestigd

Sport en cultuur 
 Vork (schaken), een term uit het schaakspel
 Vork (bridge), een term uit het bridgespel
 Vork (dammen), een term uit het damspel
 Fa-vork, een vorkgreep of hulpgreep bij het bespelen van de hobo

Diversen 
 Dubbele vorkaansluiting, een type spoorwegaansluiting
 de plaats waar DNA splitst; zie Replicatie (DNA)
 Vork (Betuwelijn), een voormalige splitsing en stationnetje in de Betuwelijn
 Vork (horeca), een keten van Nederlandse snackbars
 Vork van Morton, een keuze tussen twee kwaden
 Willem Vork (1990), een Nederlandse golfer

Zie ook
 Fork (doorverwijspagina)
 Gaffel (doorverwijspagina)
 Drietand (voorwerp)